Santa Cruz do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz do Sul, ort, Rio Grande do Sul, 
 Santa Cruz do Sul (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar